Abtstraat (Abbenbroek)
 Abtstraat (Maastricht)
 Abtstraat (Veldhoven)